Bärloch ist der Name folgender Orte:

 Bärloch (Unterkirnach), Ortsteil von Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bärloch (Wolfach), Ortsteil von Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg